Knox steht für:

 Knox (Name), Personenname, siehe dort zu Bedeutung und Namensträgern
 Knox-Klasse, Klasse von Fregatten der United States Navy
 Knox College, Universität in Galesburg, Illinois, Vereinigte Staaten
 Knox Automobile, US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte:
 Knox (Illinois), Vereinigte Staaten
 Knox (Indiana), Vereinigte Staaten
 Knox (Maine), Vereinigte Staaten
 Knox (New York), Vereinigte Staaten
 Knox (North Dakota), Vereinigte Staaten
 Knox (Pennsylvania), Vereinigte Staaten
 Knox (Wisconsin), Vereinigte Staaten
 Knox City, Melbourne, Australien

KNOX steht für:
 KNOX, Markenname für Räucherwaren

Siehe auch:
 Knox Township
 Knox County
 Fort Knox (Begriffsklärung)
 Mount Knox
 USS Knox
 Knox-Küste, Küstenabschnitt im Wilkesland, Antarktika
 Knox Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Blaw-Knox-Sendeturm, selbststrahlender Sendemast
 Samsung Knox, mobile Sicherheitslösung
 Nox